«Tribunal» - o «Tribunales» - puede referirse a:

Tipos 
 Tribunal Supremo
 Tribunal de Cuentas
 Tribunal de Justicia
 Tribunal Constitucional
 Tribunal Eclesiástico
 Tribunal Internacional
 Tribunal Examinador

Tribunales específicos 
 Tribunal Russell (s.XX)
 Tribunal Revolucionario (s.XVIII)
 Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, en España.

Toponimia 
 Tribunal, estación del Metro de Madrid, España.
 Tribunales, estación del Subte de Buenos Aires.
 Tribunales, zona del barrio de San Nicolás Buenos Aires.

Otros usos 
 Tribunal (Grimm): un episodio de la cuarta temporada de la serie de TV Grimm.
 Tribunal Oral: fue un programa de televisión chileno.